Jenne steht für:

 Jenne, Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Rom

Jenne ist der Familienname folgender Personen:
 Eldon Jenne (1899–1993), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Gertrud Jenne (um 1908–nach 1970), deutsche Opernsängerin (Sopran) 
 Josef Jenne (1921–2014), deutscher Kirchenmusiker
 Max Jenne (1848–1921), Gründer und Teilhaber einer Lübecker Großhandlung 
 Meinhard Jenne (* 1970), deutscher Schlagwerker
 Wolfgang Jenne (* 1934), deutscher Schriftsteller